Línea 404 puede referirse a:

 Línea 404 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 404 de ómnibus de Montevideo.
 Línea 404 de autobuses de Lima.